Söder est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), homme politique suédois
Karin Söder (1928-2015), femme politique suédoise
Markus Söder (né en 1967), homme politique allemand en Bavière
Robin Söder (né en 1991), joueur suédois de football

Toponyme

Söder, quartier de Holle en Basse-Saxe

Södermalm, île de Stockholm
, district de Malmö
Södermanland, province historique au sud de Stockholm
Södertörn, île du comté de Stockholm

Voir aussi
Filmstaden Söder, multiplexe cinématographique de Stockholm en Suède
Söder om Folkungagatan, série télévisée suédoise
, compagnie aérienne finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois
Homonymie de toponyme